Ябланица — географический топоним.

Болгария
 Ябланица — город в Болгарии.
 Ябланица — община в Болгарии.
 Ябланица — село в Болгарии.

Босния и Герцеговина
 Ябланица — город в Боснии и Герцеговине.
 Ябланица — община в Боснии и Герцеговине.
 Ябланица — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Ябланица — водохранилище в Боснии и Герцеговине.

Сербия
 Ябланица — река в Сербии, приток Южной Моравы.

Другие страны
 Ябланица (хребет) — горы на границе Албании и Македонии.